L'édition 2019 du tournoi de tennis de Delray Beach se déroule du 18 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Radu Albot remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Bradley Klahn, Michael Mmoh et Jack Sock, du Canadien Milos Raonic et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Jason Jung, Lukáš Lacko, Paolo Lorenzi, Jared Donaldson et Marcel Granollers.

Pendant le tournoi 
Ce tournoi signe le retour à la compétition de Juan Martín del Potro, blessé au genou depuis . L'Argentin remporte son premier match depuis le tournoi de Shanghai en battant Yoshihito Nishioka.

Lauréats 
Radu Albot remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Daniel Evans, après avoir sauvé trois balles de match. Il devient le premier joueur moldave à remporte un tournoi ATP.

En double, Bob et Mike Bryan décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ken et Neal Skupski. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2019
Delray Beach
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en février 2019
Sport en Floride en 2019
Sport aux États-Unis en février 2019